Италья́нец:
 См. Итальянцы
 «Итальянец» — роман Анны Радклиф.
 «Итальянец» (1915) — американский фильм Реджинальда Баркера.
 «Итальянец» (2005) — российский фильм Андрея Кравчука.
 «Итальянец» (2010) — французский фильм Оливье Барру.
 «Итальянец» (L’italiano) — песня Тото Кутуньо.